Ра́ймо Су́мманен (; 2 марта 1962, Йювяскюля, Финляндия) — финский хоккеист и тренер.

Биография 
Родился 2 марта 1962 года в городе Йювяскюля, Финляндия.

Карьера игрока 
Играл на позиции левого нападающего. Выступал за клубы: ЮП ХТ (Йювяскюля, Финляндия, 1980, 1981), «Киеккорейпас» (Лахти, Финляндия, 1982), «Ильвес» (Тампере, Финляндия 1983, 1984, 1989, 1990, 1992), «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ, 1984—1987), «Нова Скотия Ойлерз» (АХЛ, 1985), «Ванкувер Кэнакс» (НХЛ, 1987, 1988), «Фредерикшен Экспресс» (АХЛ, 1988), «Флинт Дженералз» (ИХЛ, 1988), ХПК (Хямеэнлинна, Финляндия, 1991), ТПС (Турку, 1993, 1995), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия, 1994), «Берн» (Швейцария, 1994). В чемпионатах разных лиг и стран сыграл 710 матчей, забросил 364 шайбы, сделал 351 передачу, набрал 636 минуты штрафа. В НХЛ 161 матч, 38 шайб, 45 передач, 35 минут штрафа. За сборную Финляндии провел 72 матча, забросил 16 шайб.

Карьера тренера 
На тренерской работе с сезона 1997/98: ХИФК (Финляндия, 1998, 1999 — ассистент главного тренера), «Йокерит» (Финляндия, 2000, 2001 — ассистент главного тренера; 2002, 2003 — главный тренер), «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» (Швейцария, 2010 — главный тренер), «Авангард» (Россия, 2010, 2011, 2012 — главный тренер). Отличается нестандартными методами работы.

Привёл «Авангард» к победе в регулярном первенстве чемпионата России (кубок Континента) в 2011 году. Во время плей-офф обострился конфликт с некоторыми хоккеистами. Был отстранён от матчей во время второго раунда плей-офф.

После отставки в «Авангарде» был тренером-консультантом в ХК «Киекко-Вантаа» (Финляндия). 15 декабря 2011 года был вновь назначен главным тренером омского «Авангарда». Вывел клуб в финал чемпионата России, где в напряжённой семиматчевой серии уступил ОХК «Динамо».

12 июня 2012 года контракт был продлён ещё на год. 4 июля официально обратился с заявлением досрочно расторгнуть годовой контракт.

В феврале 2014 года он сменил Харри Ринделла на посту наставника ХИФКа. 6 апреля 2014 года было объявлено о том, что накануне «Авангард» подписал новое соглашение с Сумманеном о его назначении на должность главного тренера. Срок контракта составил один год.

26 марта 2015 года было объявлено, что ХК «Авангард» не будет продлевать контракт с Сумманеном, а клуб займется поисками нового тренера.

Достижения

Как игрок 
 Трёхкратный чемпион Финляндии 1993, 1994, 1995
 Чемпион мира 1995
 Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» 1984
 Участник чемпионатов мира и Европы 1983, 1987, 1990, 1991, 1995
 Участник зимних Олимпиад 1984, 1992
 Участник розыгрышей Кубка Канады 1987, 1991

Как тренер 
 Чемпион СМ-Лиги 2002
 Финалист Кубка мира по хоккею с шайбой 2004 г. (Сборная Финляндии)
 Обладатель Кубка Континента в сезоне 2010/11 («Авангард»)
 «Серебро» Кубка Гагарина в сезоне 2011/12 («Авангард»)

Статистика 
 Последнее обновление: 29 апреля 2012 года

Примечания

Ссылки 

 Статистика на сайте legendsofhockey.net

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккейные тренеры Финляндии
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Берн»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Авангард» Омск
Тренеры ХК «ХИФК»
Тренеры сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»